Александр Люсый:
 Люсый, Александр Гаврилович (род. 1953) — советский журналист.
 Люсый, Александр Павлович (род. 1953) — советский, украинский и российский культуролог, краевед и литературный критик, публицист.